

Sigle 
 Identification Friend or Foe – identificazione come amico o nemico, in aeronautica
 Indice di funzionalità fluviale
 Insonnia familiare fatale
 Interchange File Format – formato di file
 International Floorball Federation – federazione internazionale del floorball
 Ischia Film Festival – festival cinematografico italiano
 International Flavors and Fragrances – Azienda produttrice di fragranze e gusti

Codici 
 IFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iffley (Australia)
 iff – codice ISO 639-3 della lingua ifo

Matematica 
 Iff – nella letteratura scientifica inglese, è l'abbreviazione di "if and only if" (se e solo se). Iff può trovare un suo equivalente italiano in sse, utilizzato a volte come abbreviazione di se e solo se